Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2012 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 26 februari 2012 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Phillip Island